LMG peut faire référence à : 
 Société Lise-Meitner (en allemand Lise-Meitner-Gesellschaft), une association allemande pour l'égalité des femmes en sciences.
 Mitrailleuse légère (en anglais, Light Machine Gun))
 M249 light machine gun
 Type 88 LMG
 « La Mécanique Générale », une collection des Éditions Ring
 une abréviation médicale pour le lobe moyen gauche (poumons).
 London Medical Gazette